Скриде () — латышская фамилия:
 Скриде, Арий (1906—1987) — латышский художник. Народный художник Латвийской ССР.
 Сёстры Скриде — латвийские музыканты:
 Скриде, Байба (род. 1981) — скрипачка.
 Скриде, Лаума (род. 1982) — пианистка.